Алфред од Сакс-Кобурга и Готе (, 6. август 1844 — 30. јул 1900) био је други син и четврто дете британске краљице Викторије и принца Алберта.

Биографија 
Принц Алфред је рођен 6. августа 1844, у Виндзорској палати. Као син британског монарха био је титулисан са „Његово краљевско височанство принц Алфред“. Био је други у линији наследства британске круне, након свог старијег брата Едварда. У кругу породице су га звали Афи. Крстио га је 6. септембра 1844. надбискуп кентерберијски Вилијам Хаули, у приватној капели Виндзорске палате.

Оженио се 23. јануара 1874, у Зимском дворцу с великом кнегињом Маријом Александровном, ћерком руског императора Александара II Николајевича и императорке Марије Александровне. Након смрти његовог стрица Ернеста, односно старијег брата његовог оца Алберта, је Алфред 1893, добио титулу војводе Сакс-Кобург и Гота. Умро је 30. јула 1900, у Кобургу, само годину пре смрти своје мајке Викторије.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1844.
Умрли 1900.
Принчеви Уједињеног Краљевства Велике Британије и Ирске
Умрли од рака једњака